Tóth-Kurucz János (1878–1969) tanár, amatőr régész
Tóth-Kurucz János (1940–2013) hidrológus, országgyűlési képviselő